Жуко́вская — женская форма русской фамилии , а также топоним:

 Фамилия 
 Жуковская, Аделаида Казимировна (более известна под фамилией Герцык; 1874—1925) — русская поэтесса и прозаик, переводчица.
 
 Жуковская, Гарэн Константиновна (1912—2007) — советская актриса театра и кино.
 Жуковская, Глафира Вячеславовна (1898—1991) — оперная певица (лирическое сопрано).
 Жуковская, Евгения Евгеньевна (род. 1984) — российский журналист, социолог, медиаэксперт и общественный деятель.
 Жуковская, Ида Шимоновна (1893—1962) — канадская поэтесса на идише, редактор и эссеист.
 Жуковская, Ирина Алексеевна (1933—2015) — советский и российский режиссёр документального кино.
 Жуковская, Лидия Петровна (1920—1994) — советский и российский историк древнерусского языка, палеограф.
 Жуковская, Наталья Львовна (род. 1939) — советский и российский историк, этнограф. Топоним 
 Жуковская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Жуковская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Жуковская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Жуковская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Жуковская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Заборское сельское поселение.
 Жуковская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Тарногское сельское поселение.
 Жуковская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Жуковская — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Жуковская — станица в Дубовском районе Ростовской области.

 Разное 
 
 

 См. также